I comuni del Mimaropa sono 73; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Marinduque

Provincia di Mindoro Occidentale

Provincia di Mindoro Orientale

Provincia di Palawan

Provincia di Romblon

Collegamenti esterni

Mirapopa